Longobarda può riferirsi:

 come aggettivo femminile, a tutto ciò che concerne il popolo germanico dei Longobardi e la lingua longobarda
 come sostantivo, all'immaginaria società calcistica Società Sportiva Longobarda

Longobarda, detta anche Lombarda, è il nome della raccolta di leggi dei re longobardi dopo la conquista da parte di Carlo Magno, poiché esse rimasero in uso nel Regno d'Italia.